Llengües bak, un grup de llengües no tonals atlàntiques del Senegal i Guinea Bissau.
 Lars Ytting Bak, un ciclista danès.
 Bak, o pak, un instrument de percussió coreà.